Октябрьский — посёлок муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области.

География 
Посёлок Октябрьский муниципального образования «Каменский городской округ» расположено в 43 километрах (по автотрассе в 51 километрах) к западу от города Каменск-Уральский, в истоке правого притока реки Сосновка (левый приток реки Кошкариха, бассейна реки Исеть).

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 66 %, татары — 17 %. По данным переписи 2010 года в посёлке было: мужчин—39, женщин—44.

Примечания 

Населённые пункты Каменского городского округа